De Reit ('s-Hertogenbosch), een woonwijk in het oosten van 's-Hertogenbosch
 De Reit (Tilburg), een woonwijk in Tilburg